Рейтинг BSWW по пляжному футболу (BSWW Beach Soccer rankings) — это международный рейтинг по пляжному футболу, который составляется после каждого месяца и в нём учитываются результаты как официальных турниров, так и товарищеских матчей. Так же рейтинг отдельно составляется для европейских стран.

Таблица рейтинга BSWW по пляжному футболу

Формула расчета 
Страны располагаются в зависимости от их участия в чемпионатах мира по пляжному футболу в период с 2005 до 2011 годов. Чем более успешна команда, тем выше она располагается в таблице. Положение команды зависит от результатов матчей чемпионатов мира по пляжному футболу. За победу в основное время присуждается три очка, два очка за победу в дополнительное время или по пенальти и ни одного очка за поражение. Поэтому страны зарабатывают очки по следующей формуле:

Очки=3*Кол-во игр, выигранных в основное время +2*Кол-во игр, выигранных в дополнительное время или в пенальти

Примечания

Ссылки 
 Официальный документ формулы и рейтинг после сезона 2013 (PDF)

Пляжный футбол
Спортивные рейтинги